dans le comté de Mills en Iowa.
 White Cloud Township du comté de Nodaway dans le Missouri.

Homonymie de townships